Susa est le nom de Suse, ville italienne du Piémont en Italie.
Susa est un état en Tunisie (Sousse en français)
 Susa est une municipalité de Colombie.
 Susa, ancienne commune en Hongrie.
 Susa, station du métro de Milan.
 Susa (acarien), un genre de la famille des Trombiculidae

 Charlotte Susa (1898-1976), actrice allemande ;
 Conrad Susa (1935-2013), compositeur américain d'origine slovaque ;
 Katsuaki Susa (né en 1984), boxeur japonais.

Notes et références